La morphologie, ou morphe, désigne la forme. Le mot morphologie peut également désigner :

Sciences 
 Morphologie (et pour les plantes morphologie végétale), domaine qui traite en biologie de la structure externe des animaux et des plantes, et décrit leurs variétés. homologies et évolutions. En médecine, elle s'intéresse plus précisément à l'apparence visible, macroscopique ou microscopique, des tissus biologiques et des cellules.
 Morphologie mathématique, étude de champs de probabilités sur un domaine spatial.
 Morphologie, ou géomorphologie, domaine qui étudie les caractéristiques, la configuration et l'évolution de formes de terrains et de roches.
 La morphologie d’un cristal, en cristallographie et en minéralogie, désigne son habitus, c'est-à-dire l’ensemble de ses faces développées. Les dimensions relatives des faces d’une substance cristalline dépendent des conditions de croissance et peuvent varier d’un cristal à l’autre : le caractère constant est l’angle dièdre entre les faces.
On parle aussi de morphologie quand l'expertise d'un médecin ou centre esthétique prend en charge les patients d'une manière globale, en diagnostiquant et traitant les imperfections liées à l'allure du visage ou le corps. On parle donc de médecine morphologique.
Morphologie, en linguistique, domaine qui étudie la façon dont les morphèmes se combinent pour former des lemmes.

Autre domaine 

 Morphologie, en architecture, signifie l'étude des caractères formels communs à différents éléments.

Notes et références 

Homonymie